El Gráfico puede hacer referencia a:
 El Gráfico (Madrid) (1904), periódico español.
 El Gráfico (1919-2018), revista deportiva argentina.
 El Gráfico (Chile), versión chilena de la revista anterior.
 El Gráfico (El Salvador) (2004-), periódico salvadoreño.